Hamacantha är ett släkte av svampdjur. Hamacantha ingår i familjen Hamacanthidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Hamacantha